Strong Medicine bezeichnet:
 eine US-amerikanische Fernsehserie, siehe Strong Medicine: Zwei Ärztinnen wie Feuer und Eis
 einen US-amerikanischen Film aus dem Jahr 1986, siehe Strong Medicine – Tödliche Dosis